Le qualificazioni del singolare  del Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  João Souza (qualificato)
  Michał Przysiężny (secondo turno)
  Martin Fischer (qualificato)
  Peter Luczak (qualificato)

 Guillermo Alcaide (ultimo turno)
 Christian Lindell (secondo turno)
 Florian Reynet (ultimo turno)
 Roman Vogeli (ultimo turno)

Qualificati

  João Souza
  Yann Marti

  Martin Fischer
  Peter Luczak

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2011
ATP World Tour 2011